Alquézar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alquézar (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Alquézar (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar